Image Packaging System (IPS или pkg(5)) — кроссплатформенная система управления пакетами, созданная сообществом OpenSolaris совместно с корпорацией Sun Microsystems. Она используется в OpenSolaris.

Особенности
 Использование ZFS
 Поддержка нескольких платформ в одном пакете
 Поддержка пакетов SVR4

Ссылки 
 OpenSolaris Project: Image Packaging System

OpenSolaris
Системы управления пакетами